Чемпіонат Ізраїлю з баскетболу 2013—2014 — 60-ий чемпіонат Ізраїлю з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Матч всіх зірок

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 basket.co.il

2014
‎Ізраїль
Ізраїль‎